Rúben Filipe Marques Diogo Amorim, mais conhecido por Rúben Amorim (Lisboa, 27 de janeiro de 1985) é um treinador e ex-futebolista português. É atualmente treinador do Sporting Clube de Portugal.

Carreira como jogador 

Jogou na formação do Benfica passando depois para os sub-17 e sub-19 do Belenenses chegando finalmente à equipa principal. Em grande destaque no Belenenses, assinou contrato de cinco épocas com o Benfica no ano de 2008.

Na época de 2012-2013 foi emprestado ao SC Braga regressando depois ao Benfica no final da temporada. Voltou a ser emprestado mas agora para o estrangeiro, Catar, onde jogou no Al-Wakrah durante uma temporada, 2015-2016, de volta a casa no final da época, ao Benfica terminou a carreira a 4 de abril de 2017.

Conquistou 12 títulos em toda a sua carreira futebolística, sendo 11 no Benfica e 1 no SC Braga.

Na seleção tem 14 internalizações, jogou o Campeonato do Mundo FIFA 2010.

Carreira como treinador 
Rúben Amorim começou a sua carreira de treinador de futebol na época de 2018-2019 no Casa Pia , demitiu-se da equipa após 22 jogos pois a Federação Portuguesa de Futebol aplicou castigo ao próprio e também ao clube por causa de Rúben Amorim ter dado orientações para dentro de campo( ou seja ainda não tinha o nível adequado) o que fez com que o clube perdesse 6 pontos e descesse de 1º para 3º na classificação da série D.

Passado algum tempo da saída do Casa Pia (8 meses depois), Rúben Amorim teve uma curta passagem no Centro Social e Desportivo de Câmara de Lobos depois é anunciado como treinador do SC Braga B onde conseguiu 8 vitórias em 11 jogos.

Em 23 de dezembro de 2019, Rúben Amorim, que orientava já a equipa B do SC Braga, foi convidado a substituir Ricardo Sá Pinto como treinador principal do clube, assinando contrato por dois anos e meio.

Amorim assume pela primeira vez o comando técnico de uma equipa da I Liga.

Na equipa principal bracarense somou 13 jogos e 10 triunfos. Logo na estreia venceu o Belenenses por 7-1, daí para cá não foi derrotado na I Liga, somando 10 triunfos e um empate. As únicas derrotas tiveram lugar nos 16 avos de final da Liga Europa frente ao Rangers (3-2 e 0-1). Conseguiu duas vitórias contra o FC Porto  e Sporting CP e uma contra o Benfica. Venceu também uma Taça da Liga durante estes jogos.

Porém, esta passagem em SC Braga não durou muito, pois o Sporting contratou Rúben Amorim anunciando-o no dia 4 de Março de 2020, tornando-se o novo treinador dos "leões", custando dez milhões de euros, valor da cláusula que exercia no SC Braga . Tratou-se na atualidade no terceiro treinador mais caro do mundo a ser contratado. No Sporting estreou-se frente ao Clube Desportivo das Aves numa vitória por 2-0.

Atualmente ao serviço do Sporting já conquistou três títulos, a Taça da Liga, a Primeira Liga, que fugia ao clube há 19 anos, desde de 2001-2002, além de uma Supertaça Cândido de Oliveira.  

No dia 24 de Novembro de 2021 faz história no Sporting ao conseguir apurar a equipa apenas pela segunda vez na história do clube aos Oitavos de Final da Liga dos Campeões   com uma vitória de 3-1 frente a um tubarão Europeu e principal favorito a passar em primeiro no grupo integrado, o Borussia Dortmund, Rúben igualou Paulo Bento que tinha sido o primeiro e único treinador a levar o Sporting a esta fase da prova sendo eliminado depois pelo Bayern de Munique, o principal rival do Borussia Dortmund ambas equipas alemãs e já vencedoras da prova.

Títulos

Como jogador 

Braga
 Taça da Liga: 2012–13

 Benfica
 Primeira Liga: 2009–10, 2013–14, 2014–15
 Taça de Portugal: 2013–14
 Taça da Liga: 2008–09, 2009–10, 2010–11, 2011–12, 2013–14, 2014–15
 Supertaça Cândido de Oliveira: 2014

Como treinador 
 Braga
 Taça da Liga: 2019–20

 Sporting
 Taça da Liga: 2020–21 e 2021-22
 Primeira Liga: 2020–21
Supertaça Cândido de Oliveira: 2021

Ligações externas 

 
 
 
 

Naturais de Lisboa
Futebolistas de Portugal
Futebolistas do Clube de Futebol Os Belenenses
Futebolistas do Sport Lisboa e Benfica
Futebolistas do Sporting Clube de Braga
Futebolistas do Al-Wakrah Sport Club
Jogadores da Seleção Portuguesa de Futebol
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 2010
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 2014
Treinadores do Sporting Clube de Braga
Treinadores do Sporting Clube de Portugal